(1892-1971), peintre américaine,
 Leonard Ochtman (1854-1934), peintre américain d'origine néerlandaise,
  (1862-1924), peintre américaine.

Patronyme néerlandais